Сезон ВНБА 2016 — стал 20-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Лос-Анджелес Спаркс». С этого сезона изменилась система плей-офф, по которой в турнир навылет стали проходить восемь сильнейших команд первенства, две лучшие из них сразу стали выходить в полуфинал, а остальные шесть разыгрывать между собой оставшиеся две путёвки.

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, столько же сколько и в прошлом. Однако команда «Талса Шок» сменила место своей дислокации, переехав из Талсы (штат Оклахома) в Арлингтон (штат Техас), сменив название на «Даллас Уингз». 14 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут) на драфте ВНБА 2016 года под первым номером клубом «Сиэтл Шторм» была выбрана форвард Брианна Стюарт из университета Коннектикута. Под вторым номером на том драфте командой «Сан-Антонио Старз» была выбрана её напарница по «Хаскис», защитник Морайя Джефферсон.

Регулярный чемпионат стартовал 14 мая игрой между клубами «Индиана Фивер» и «Даллас Уингз», в которой «Уингз» переиграли своего противника со счётом 90:79. Из-за проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро традиционный матч всех звёзд в этом году не состоялся. Регулярный чемпионат в этом году закончился 18 сентября, самым ценным игроком которого была признана форвард «Лос-Анджелес Спаркс» Ннека Огвумике. Тренер клуба «Миннесота Линкс», Шерил Рив, была признана тренером года, Брианна Стюарт из «Сиэтл Шторм» — новичком года. Официально турнир 2016 года закончился 20 октября, когда команда «Лос-Анджелес Спаркс» переиграла в решающей встрече финальной серии до трёх побед клуб «Миннесота Линкс», а MVP финала была признана центрфорвард «Спаркс» Кэндис Паркер.

Участники 
 Восточная конференция

 Западная конференция

Драфт ВНБА 2016 

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получила команда «Сиэтл Шторм». 14 апреля 2016 года «Шторм» первой выбрали Брианну Стюарт. Всего было выбрано 36 баскетболисток, из них 29 из США, 3 из Канады, 1 с Багамских Островов, 1 из Кении и 2 из Европы ( Джули Альмо и  Теми Фагбенле).

Первая пятёрка драфта:
  Брианна Стюарт (Сиэтл Шторм)
  Морайя Джефферсон (Сан-Антонио Старз)
  Морган Так (Коннектикут Сан)
  Рейчел Бэнем (Коннектикут Сан)
  Эриал Пауэрс (Даллас Уингз)

Регулярный чемпионат

Таблица по конференциям 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Общая таблица чемпионата 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Лидеры регулярного чемпионата

Плей-офф

Состав победителей

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Ннека Огвумике, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый ценный игрок финала: Кэндис Паркер, Лос-Анджелес Спаркс
 Новичок года ВНБА: Брианна Стюарт, Сиэтл Шторм
 Лучший оборонительный игрок: Сильвия Фаулз, Миннесота Линкс
 Лучший шестой игрок ВНБА: Жантель Лавендер, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый прогрессирующий игрок: Элизабет Уильямс, Атланта Дрим
 Приз за спортивное поведение: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Приз за лидерские качества: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Тренер года: Шерил Рив, Миннесота Линкс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Майя Мур (Линкс)
 Ф Ннека Огвумике (Спаркс)
 Ц Тина Чарльз (Либерти)
 З Елена Делле Донн (Скай)
 З Сью Бёрд (Шторм)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Энджел Маккатри (Дрим)
 Ф Брианна Стюарт (Шторм)
 Ц Сильвия Фаулз (Линкс)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Джуэл Лойд (Шторм)

 Сборная новичков:
 Эриал Пауэрс (Уингз)
 Брианна Стюарт (Шторм)
 Имани Бойетт (Скай)
 Тиффани Митчелл (Фивер)
 Морайя Джефферсон (Старз)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Энджел Маккатри (Дрим)
 Ннека Огвумике (Спаркс)
 Сильвия Фаулз (Линкс)
 Алана Бирд (Спаркс)
 Брианн Дженьюари (Фивер)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Брианна Стюарт (Шторм)
 Бриттни Грайнер (Меркури)
 Таниша Райт (Либерти)
 Жасмин Томас (Сан)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2016